La saison 1943-1944 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Nagyváradi AC, club de Transylvanie, région de Roumanie alors rattachée à la Hongrie, qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec treize points sur un duo formé du Ferencváros TC et du Kolozsvári AC. C'est le tout premier titre de champion de l'histoire du club.

À cause de la Seconde Guerre mondiale, le championnat est par la suite fortement perturbé ; plusieurs éditions sont organisées (automne 1944, saison 1944-1945, printemps 1945), mais elles sont toutes officieuses. La compétition ne redevient officielle qu'à partir de la saison 1945-1946.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1943 en Hongrie
1944 en Hongrie